Stirnimann ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Stirnimann (* 1954), Schweizer Historiker
 Friedrich Stirnimann (1841–1901), Schweizer Porträt-, Kirchen- und Genremaler 
 Heinrich Stirnimann (1920–2005), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher (Dominikaner)
 Pascal Stirnimann, Schweizer Wirtschaftsprüfer

Siehe auch:
 Stirnemann